Ян Сяо (; ) — китайская гребчиха, выступавшая за сборную Китая по академической гребле в 1980-х годах. Серебряная и бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Сеуле, чемпионка Азиатских игр в Сеуле, участница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Ян Сяо родилась 6 марта 1964 года.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1984 года, когда вошла в основной состав китайской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В программе женских распашных рулевых четвёрок сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

После лос-анджелесской Олимпиады Ян осталась в составе гребной команды Китая на ещё один олимпийских цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1986 году она побывала на Азиатских играх в Сеуле, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в зачёте безрульных двоек.

Находясь в числе лидеров китайской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, где стартовала сразу в двух женских распашных дисциплинах. В составе четырёхместного рулевого экипажа, куда также вошли гребчихи Чжан Сянхуа, Ху Ядун, Чжоу Шоуин и рулевая Ли Жунхуа, показала в финале второй результат, отстав почти на три секунды от титулованной команды Восточной Германии, и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль. При этом в восьмёрках совместно с Чжоу Сюхуа, Чжан Яли, Хэ Яньвэнь, Хань Яцинь, Чжоу Шоуин, Ху Ядун, Чжан Сянхуа и Ли Жунхуа в решающем финальном заезде пришла к финишу третьей позади экипажей из ГДР и Румынии — таким образом добавила в послужной список бронзовую олимпийскую награду. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ян Сяо   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Китая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Азиатских игр по академической гребле